Cidades dos Estados Unidos
 Daleville (Alabama)
 Daleville (Indiana)
 Daleville (Virgínia)

Desambiguações de topônimos